Финал Кубка африканских наций 1994 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1994, который состоялся 10 апреля 1994 года на стадионе «Стад эль-Мензах» в Тунисе между сборными Нигерии и Замбии. Победителем матча со счётом 2-1 стала сборная Нигерии, которая во второй раз стала обладателем этого турнира.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 1994 году
Апрель 1994 года
События 10 апреля
Матчи сборной Нигерии по футболу
Сборная Замбии по футболу
Спорт в Тунисе в 1994 году
Международные соревнования по футболу в Тунисе
Международные спортивные соревнования в городе Тунис
1990-е годы в Замбии
1990-е годы в Нигерии